Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi d'Olot, a la Garrotxa

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Fluvià

barri

carrer

casa

edifici

entitat de població

església

font

fornícula

masia

mausoleu

molí hidràulic

muntanya

parc

plaça

pont

serra

torre de defensa

volcà extint

àrea protegida

Misc 

Olot
Geografia d'Olot